Alex Schillings (1957) – trombettista e direttore d'orchestra dei Paesi Bassi
 Carl Georg Schillings (1865-1921) – fotografo e scrittore tedesco
 Charles Schillings (1966) – disc jockey francese
 Max von Schillings (1868-1933) – compositore e direttore d'orchestra tedesco
 Red Schillings (1900-1954) – giocatore di baseball statunitense
 Wolfgang Schillings (1971) – medico dello sport e giornalista tedesco